Corentin Douguet (1974- ) : navigateur et skipper professionnel français ;
 Max Douguet (1903-1989) : officier de marine français.